

Ожидаемые события 
 5 февраля — кольцеобразное солнечное затмение пройдёт по территории стран, расположенных в северной части Южной Америки и западной части Африки.
 Май — радиопослание, отправленное 6 июля 2003 года с 70-метрового радиотелескопа РТ-70 Центра дальней космической связи (Евпатория, Крым), достигнет звезды 47 Большой Медведицы.
 25 ноября — полная часть гибридного солнечного затмения пройдёт по территории Индонезии.
 20 декабря — истекает срок предоставления Макао статуса специального административного района КНР в рамках программы «Одна страна, две системы».

Вымышленные события 
В 2049 году происходят события:
 игры Vectorman;
 3-го сезона сериала Слуга народа;
 фильма Бегущий по лезвию 2049.

См. также

Примечания